Il existe en France plusieurs établissements secondaires portant le nom de lycée Saint-Charles :
 Le lycée Saint-Charles de Saint-Brieuc est un établissement de l'enseignement privé fondé en 1849 ;
 Le Lycée privé catholique La Salle-Saint-Charles de  Saint Pierre de la Réunion  est un établissement de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat fondé en 1895 ;
 Le lycée Saint-Charles de Marseille est un établissement de l'enseignement public.